Movimento sociale – in sociologia, formazione sociale collettiva
Movimento Sociale Italiano – partito politico italiano